Wollstonecraft est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Mary Wollstonecraft (1759-1797), femme de lettre, philosophe et féministe anglaise
Mary Wollstonecraft Shelley (1797-1851), nouvelliste anglaise, auteure de Frankenstein
 (1783-1832), homme d'affaires colonial australien
Fanny Wollstonecraft (1794-1816), écrivaine britannique
 (1791-1828), botaniste et naturaliste américain

Toponyme

, banlieue de Sydney en Nouvelle-Galles du Sud

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme